Bamler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Bamler (1925–2015), deutscher Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit
 Karl Bernhard Bamler (1865–1926), deutscher Meteorologe, Lehrer und Ballonfahrer
 Peter Bamler (* 1964), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Richard Bamler (* 1955), deutscher Nachrichtentechniker und Hochschullehrer
 Rudolf Bamler (1896–1972), deutscher General und Militärhistoriker